Толукиља има више значења:

 Толукиља (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Толукиља (Течалута де Монтенегро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Толукиља (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Толукиља (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Толукиља (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Толукиља (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Толукиља, Лос Кантилес (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Толукиља (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику